Нейсі Дайомес (,  12 травня 1998) — еквадорська важкоатлетка, олімпійська чемпіонка 2020 року.

Результати

Посилання 
 Нейсі Дайомес на сайті IWF

еквадорські важкоатлети
еквадорські олімпійські чемпіони
Чемпіони літніх Олімпійських ігор 2020
Важкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2016
Важкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2020
Призери Панамериканських ігор 2015 року
Призери Панамериканських ігор 2019 року
Срібні призери Панамериканських ігор
Панамериканські чемпіони з важкої атлетики
Чемпіони Панамериканських ігор з важкої атлетики